

Biografia 
Laura Giordani, classe 1968, scrittrice dall’età di 14 anni, entra nel settore doppiaggio nel 1987. 

Dal 1996 è adattatrice dialoghista cinetelevisiva, ed è socia dell'associazione di categoria AIDAC.

Dal 2009 è audiodescrittrice RAI, e dal 2017 è anche docente di audiodescrizione e adattamento dialoghi cinetelevisivi.

Opere letterarie edite 

 Il sarcofago degli sposi, EILES, 1986
 Angeli con un’ala sola, Sovera, 1999
 Il ritratto della felicità, Edizioni Croce, 2006

Adattamento dialoghi

Cinema e televisione 
 Artemis Fowl
 Ritorno al Bosco dei 100 Acri (Christopher Robin)
 Carissima me (Age de raison)
 Winx 2 Magica Avventura
 Winx 3 Il mistero degli abissi
 The New Daughter
 Cuccioli - Il paese del vento
 Cuccioli - Il codice di Marco Polo
 Alfa e Omega
 Lilli e il Vagabondo (Live Action 2019) (Lady and the Tramp)
 Descendants 3
 Descendants 2
 Fungus the Bogeyman 2
 Spiral
 Descendants
 The Paperboy (con Nicole Kidman, Matthew McConaughey, John Cusack e Zac Efron)
 The Kovak Box
 Il coraggio di Luz (Little Girl Lost)
 Rosa Morena
 Messaggi di morte (U Be Dead)
 Una figlia dal passato (The Lost Daughter)
 Zampa e la magia del Natale
 Zampa 2 e i cuccioli di Natale
 Gone Baby Gone
 Jump In!

Serie TV Live Action / Telefilm 
 Discovery of Witches 1ª stagione
 Das Boot 2ª stagione  
 NCIS – Unità Anticrimine della Marina  
 NCIS: New Orleans
 Hawaii Five-0
 Supernatural
Reign
Crossing Lines  
 Hell on Wheels
 The Client List
 90210
 How to Be a Gentleman 
 Kyle XY 
 Jonas Brothers: Living the Dream
 Jonas L.A.
 Night Stalker: Ombre nella notte
 Doctor Who
 Harper's Island  
 Persons Unknown  
 Pasión prohibida
 La strada per la felicità

Serie TV Animate 
 Topolino strepitose avventure –  Mickey Mixed Up Adventure – 1ª stagione
 101 Dalmatian Street – 1ª stagione    
 La leggenda dei 3 Caballeros 
 DuckTales  
 Topolino e gli amici del rally
 La casa di Topolino
 Sofia la principessa
 Wander Over Yonder
 Henry Mostriciattoli
 I Griffin (Family Guy)
 Descendants: Wicked World
 Riccioli d'Oro e Orsetto (Goldie & Bear)
 Topolino    
 Minni Boutique 
 Atout 5  
 Agente Speciale Oso  
 Robbie ragazzo spaziale   
 In giro per la giungla  
 Cuccioli (cartoni animati italiani)  
 Eppur si muove (cartoni animati italiani)
 Kappa Mikey
 The Replacements - Agenzia sostituzioni  
 Poko         
 Il gatto di Frankenstein

Note